John Dunne ist der Name folgender Personen:

* John Dunne (1845–1919), irischer Geistlicher, Bischof von Bathurst
 John Charles Dunne (* 1937), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Rockville Centre
 John Gregory Dunne (1932–2003), US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor
 John S. Dunne († 2013), US-amerikanischer Theologe und Priester
 John William Dunne (1875–1949), irisch-amerikanischer Luftfahrtingenieur

Siehe auch:
 John Donne (1572–1631), englischer Schriftsteller und Geistlicher